«Азо́в» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Представитель серии парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля составляла 43,6 метра, ширина — 11,6 метра, а осадка — 5,1 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

История службы 
Линейный корабль «Азов» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер И. С. Рамбург.

В 1736 году выходил в практические плавания в составе эскадры в Балтийское море и Финский залив. В 1737 году в составе эскадры капитана Я. С. Барша принимал участие в плавании от Кронштадта до Ревеля и в крейсерском плавании у Красной горки. В 1739 году вновь участвовал в практическом плавании в Балтийском море и Финском заливе, в том числе до Красной горки.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. С июня по август 1741 года находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, и использовался для обучения экипажа. С июня по сентябрь следующего 1742 года выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе эскадры, однако в активных боевых действиях участия не принимал, а  прибыл в Ревель.

 года корабль в составе эскадры контр-адмирала Я. С. Барша ушёл из Ревеля в крейсерское плавание в Финский залив, а с  () по  принял участие в перестрелках с кораблями шведского флота у Гангута. После этого до  продолжил участие в крейсерском плавании.

С 1744 по 1746 год и в 1748 году вновь принимал участие в практических плаваниях в Балтийском море и Финском заливе в составе эскадр. В 1745 году также ходил до мыса , а в 1746 году — до Рогервика. В 1752 году корабль «Азов» был разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Азов» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга В. Ф. Люис (1737 год);
 капитан полковничьего ранга И. Г. Черевин (1739 год);
 капитан полковничьего ранга  (1741 год);
 капитан полковничьего ранга А. И. Полянский (1742 год);
 капитан полковничьего ранга В. Я. Римский-Корсаков (1743 год);
 капитан С. Г. Малыгин (1744 год);
 капитан полковничьего ранга  (1745 год);
 лейтенант  (1746 год);
 капитан полковничьего ранга  (1748 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Бережной С. Династии имён. // Морской сборник. — 2001. — № 3. — С.76—79.

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Санкт-Петербургским адмиралтейством